M22, M 22 oder M-22 steht für:
 Messerschmitt M22, Militärflugzeug der Bayerischen Flugzeugwerke AG
 Messier 22, Kugelsternhaufen im Sternbild Schütze
 M22 Locust, US-amerikanischer Panzer im Zweiten Weltkrieg
 M-22, in Lizenz in der UdSSR gebauter Flugzeugmotor Bristol Jupiter
 M-22 (DJ-Duo), deutsch-britisches DJ- und Produzenten-Duo
 M 22, den Markennamen des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Portyglass Indústria e Comércio
 M22, der Handelsname für Strahlregler#Aufbau_und_Varianten mit einer Innen- oder Außengewinde (“IG M22”, “AG M22”) von 22 mm Durchmesser 

Straßen:
 Autoput M22, serbische Autobahn von der ungarischen Grenze bei Horgoš zur serbischen Hauptstadt Belgrad
 M22 motorway, Autobahn in Nordirland
 M 22 (Ukraine), Fernstraße in der Ukraine von Poltawa nach Oleksandrija
 M-22 (Michigan), Highway im US-Bundesstaat Michigan
 Autovía M-22, spanische Regionalautobahn bei Madrid

M22